Питер Дејвид Ебдон (; 27. август 1970) бивши је професионални енглески играч снукера. Освојио је Светско првенство 2002. године, играо финале 1996. и 2006, освојио Првенство Уједињеног Краљевства 2006, и још 7 рангираних турнира од 1993. до 2012. године.

30. априла 2020. је завршио каријеру због проблема са вратом.

Успеси

Рангирана финала: 18 (9 победа, 9 пораза)

Референце

Спољашње везе 

 Профил на -{worldsnooker.com}-

Рођени 1970.
Енглески играчи снукера